USS Carter Hall ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Carter Hall (LSD-3), Docklandungsschiff der Ashland-Klasse, in Dienst von 1947 bis 1969
 USS Carter Hall (LSD-50), Docklandungsschiff der Harpers-Ferry-Klasse, in Dienst seit 1995